Сборная Андорры по шахматам представляет Андорру на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет шахматная федерация Андорры. Наивысший рейтинг сборной — 2400 (2004, 2006).

Шахматная олимпиада

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 

Чаще других за сборную на шахматных олимпиадах выступал Рауль Гарсия (15 раз)

Достижения

Индивидуальный зачёт 

За все время выступлений Андорры на шахматных олимпиадах два игрока этой сборной сумели завоевавать золотую медаль в личном зачёте:
 Рауль Гарсия — 1-я доска (1990)
 Жозеп Омс Пальисе — 2-я доска (2006)

Примечания

Ссылки 

Ш
А
Шахматы в Андорре